González Rodríguez ist der Familienname folgender Personen:

 Esther González Rodríguez (* 1992), spanische Fußballspielerin
 Francisco González Rodríguez (* 1944), spanischer Bankier und Manager
 José Trinidad González Rodríguez (* 1943), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Guadalajara
 Raúl González Rodríguez (* 1952), mexikanischer Leichtathlet, siehe Raúl González (Leichtathlet)